Lahr ist oder war Name oder Namensbestandteil von geographischen Objekten:

Gemeinden und Ortsteile
 Lahr/Schwarzwald, Stadt im Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Lahr (Eifel), Gemeinde im Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz
 Lahr (Goldenstedt), Bauerschaft der Gemeinde Goldenstedt, Landkreis Vechta, Niedersachsen
 Lahr (Hunsrück), Gemeinde im Landkreis Rhein-Hunsrück, Rheinland-Pfalz
 Lahr (Ittenbach), Ortslage im Stadtteil Ittenbach der Stadt Königswinter, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Lahr (Kienberg), Ortsteil der Gemeinde Kienberg (Oberbayern), Landkreis Traunstein, Bayern
 Lahr (Westerwald), Ortsteil der Gemeinde Waldbrunn, Landkreis Limburg-Weilburg, Hessen
 Lahr (Wüstung), mittelalterliche Wüstung nahe der Ortschaft Oberelsbach im heutigen unterfränkischen Landkreis Rhön-Grabfeld
 deutscher Name der Gemeinde Tiercelet, Département Meurthe-et-Moselle, Region Lothringen, Frankreich

Sonstiges:
 Landkreis Lahr, 1973 aufgelöster Landkreis in Baden-Württemberg
 Flughafen Lahr (Black Forest Airport), Flughafen bei Lahr/Schwarzwald, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Burg Lahr, Burgruine in Burglahr, Landkreis Altenkirchen, Rheinland-Pfalz
 Storchenturm Lahr, Rest der Wasserburg Lahr, in Lahr/Schwarzwald, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Bürgermeisterei Lahr, preußische Bürgermeisterei im Kreis Bitburg im Regierungsbezirk Trier

Lahr ist der Familienname folgender Personen:
 Barbara Lahr (* 1957), deutsche Sängerin, Komponistin, Gitarristin, Bassistin und Produzentin
 Bert Lahr (1895–1967), US-amerikanischer Schauspieler
 Curt Lahr (1898–1974), hoher sächsischer Landesbediensteter, Leiter der Sächsischen Staatskanzlei und Präsident des Sächsischen Sparkassenverbands
 Friedrich Lahr (1880–1964), ostpreußischer Architekt und Kunsthistoriker, erbaute Grabmal Immanuel Kants
 Fritz Lahr (1890–1953), austro-faschistischer Politiker
 Gerhard Lahr (1938–2012), deutscher Illustrator
 Heinrich von der Lahr (1734–1816), preußischer Generalleutnant des Ingenieurskorps in Neisse
 Helene Lahr (1894–1958), österreichische Schriftstellerin 
 Horst Lahr (1913–2008), deutscher evangelischer Theologe
 Jobina Lahr (* 1991), deutsche Fußballspielerin
 Johann Lahr (1913–1942), tschechoslowakischer Skisportler
 Karl Lahr (1899–1974), deutscher Politiker (FDP, FVP, DP)
 Rolf Otto Lahr (1908–1985), deutscher Diplomat

Siehe auch:
 Laar
 Laer (Begriffsklärung)
 Lar